Dominância (etologia)
Dominância (genética)
Dominância incompleta
Codominância
Dominância orbital

Ver também
Dominante